Por TVN pode estar à procura de:

 TV Nordeste, também conhecido pela sua sigla TVN, uma operadora de TV a cabo de São Luís, MA
 Televisión Nacional de Chile, uma rede de televisão do Chile
 TVNorge, um canal de televisão da Noruega.
 TVN (Coreia do Sul), um canal de televisão por assinatura da Coreia do Sul.